Zulema María Eva Menem Yoma (Árabe:زوليما ماريا إيفا منعم) (La Rioja, 25 de diciembre de 1970) es hija de Zulema Fátima Yoma y del expresidente argentino Carlos Menem. 

Para no ser confundida con su madre  Zulema Fátima Yoma, ya que ambas podrían ser llamadas simplemente como "Zulema Menem", se la conoce mediáticamente como "Zulemita" y el nombre anteriormente mencionado se utiliza para referirse a su madre.

Biografía 
 
Inicialmente Zulemita aparecía en las revistas del espectáculo, debido a ser la hija del entonces presidente Carlos Menem. 

Tras el divorcio de sus padres, Zulemita acompañó a su padre en algunos viajes protocolares al exterior.

Controversias 
Las apariciones de Zulemita en la prensa de espectáculos, a menudo gastando grandes sumas de dinero en Miami, le fueron cuestionadas a Menem, afirmando que era una de las beneficiarias directas de la riqueza del exmandatario.

Vida personal 
En junio de 2003 se casó en Italia con el empresario milanés Paolo Bertoldi, sin embargo, Carlos Menem no asistió a la ceremonia.

En marzo de 2004 Zulemita tiene a su primer hijo, Luca Bertoldi Menem, en Argentina, pero Paolo Bertoldi no la acompaña y viaja recién varios meses después para conocer a su hijo; este hecho desencadenaría el conflictivo divorcio de la pareja. El 4 de octubre de 2021 se confirmó su relación con el entonces presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio.

Referencias 

Riojanos (Argentina)
Musulmanes de Argentina
Familia Menem
Familia Yoma
Hijos de presidentes de Argentina
Alumnado de la Universidad Argentina de la Empresa